Chelotrupes är ett släkte av skalbaggar. Chelotrupes ingår i familjen tordyvlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tordyvlar
Chelotrupes